Eryk Kulm (1952–2019) – polski muzyk jazzowy
 Eryk Kulm (ur. 1990) – polski aktor